Mathias (aus dem Hebräischen „Geschenk Gottes“) ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Mathias (Patriarch)  (* 1941/42), Patriarch der Äthiopisch-Orthodoxen Tewahedo-Kirche
 Alphonsus Mathias (* 1928), indischer Geistlicher, Erzbischof von Bangalore
 Bob Mathias (1930–2006), US-amerikanischer Leichtathlet
 Charles Mathias (1922–2010), US-amerikanischer Politiker
 Charline Mathias (* 1992), luxemburgische Leichtathletin
 Claus Mathias-Clamath, deutscher Sänger, Gitarrist, Komponist und Texter
 Dietmar Mathias (* 1940), deutscher Theologe
 Émile Mathias (1861–1942), französischer Physiker
 Emmanuel Mathias (* 1986), togoischer Fußballspieler
 Gerald John Mathias (* 1953), indischer Geistlicher, Bischof von Lucknow
 Harry Mathias, US-amerikanischer Kameramann, Filmproduzent, Autor und Filmschaffender
 Leonardo Charles Zaffiri Duarte Mathias (1936–2020), portugiesischer Diplomat
 Louis Mathias (1887–1965), französischer Ordenspriester, Erzbischof von Madras
 Marcello de Zaffiri Duarte Mathias (* 1938), portugiesischer Diplomat und Autor
 Merritt Mathias (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin
 Mildred Esther Mathias (1906–1995), US-amerikanische Botanikerin
 Morin Mathias (* um 1950), indische Badmintonspielerin
 Oskar Mathias (1900–1969), österreichischer Astronom
 Regine Mathias (* 1950), deutsche Japanhistorikerin
 Roland Mathias (1915–2007), walisischer Schriftsteller
 Sean Mathias (* 1956), britischer Schauspieler und Regisseur
 Tania Mathias (* 1964), britische Politikerin (Conservative Party)
 Vincent Mathias (* 1967), französischer Kameramann
 William Mathias (1934–1992), walisischer Komponist

Mathias ist der Name folgender Orte:
 Mathias (West Virginia), Gemeinde in West Virginia, Vereinigte Staaten
 Mathias Point, Landspitze von Montagu Island, Südliche Sandwichinseln, Antarktis

Mathias steht für:
 Mathias Sandorf, Roman von Jules Verne

Siehe auch:
 Mathias Erbstollen
 Matthias (Begriffsklärung)